Heulbrug (Rotterdam) - brug in Rotterdam
 Eerste Heulburg - brug in Spijkenisse
 Tweede Heulburg - brug in Spijkenisse
 Derde Heulburg - brug in Spijkenisse
 Vierde Heulburg - brug in Spijkenisse
 Heulbrug (Numansdorp) - straat in Numansdorp